Irina Kulikova – modella russa
 Natal'ja Kulikova – pallavolista russa
 Regina Kulikova – ex tennista russa
 Valentina Kulikova – cestista sovietica